tenia – element architektoniczny w budownictwie klasycznym
 tenia – w starożytności wyróżniająca opaska na głowę